Riverdale (Califòrnia)
 Riverdale (Dakota del Nord)
 Riverdale (Geòrgia)
 Riverdale (Illinois)
 Riverdale (Iowa)
 Riverdale (Maryland)
 Riverdale (Massachusetts)
 Riverdale (Nebraska)
 Riverdale (Nova Jersey)
 Riverdale (Utah)
 Riverdale (Virgínia)
 Riverdale Park (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 '''Riverdale (sèrie)